Ермаченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ермаченко, Александр Валерьевич (род. 1993) — украинский футболист, нападающий.
 Ермаченко, Иван Абрамович (1894—1970) — белорусский дипломат, военный и политический деятель.